Název Milotice má více obcí:

 Milotice – obec u Kyjova v okrese Hodonín
 Zámek Milotice – barokní zámek v obci Milotice
 Milotice nad Bečvou – obec v okrese Přerov
 Milotice nad Opavou – obec v okrese Bruntál

nebo částí obcí:
 Milotice (Čestín) – část obce Čestín v okrese okrese Kutná Hora
 Milotice (Dehtáře) – část obce Dehtáře v okrese Pelhřimov

Podobné názvy:
 Milotičky, dříve též Malé Milotice – část obce Červená Řečice v okrese Pelhřimov
 Milovice
 Milatice
 Miletice

Externí odkazy